Mario Siletti – attore italiano (1897-1977)
Mario Siletti – attore italo-statunitense (1903-1964)